Кубок Швейцарії з футболу 2015–2016 — 91-й розіграш кубкового футбольного турніру у Швейцарії. Титул здобув Цюрих.

Календар

1/32 фіналу 

|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|15 серпня 2015

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|16 серпня 2015

|}

1/16 фіналу 

|-
|colspan="3" style="background-color:#99CCCC" align=center|19-20 вересня 2015

|}

1/8 фіналу 

|-
|colspan="3" style="background-color:#99CCCC" align=center|28-29 жовтня 2015

|}

Чвертьфінали 

|colspan="3" style="background-color:#99CCCC" align=center|12 грудня 2015

|-
|colspan="3" style="background-color:#99CCCC" align=center|13 грудня 2015

|}

Півфінали 

|colspan="3" style="background-color:#99CCCC" align=center|2 березня 2016

|}

Фінал

Посилання 
 Кубок Швейцарії - офіційний сайт    
 Кубок Швейцарії на soccerway 

2015–2016
Швейцарія
Швейцарія
2015 у швейцарському спорті
2016 у швейцарському спорті